Baum Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Baum Lake (Kalifornien)
 Baum Lake (New Mexico)
 Baum Lake (Utah)